Крамаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Крамаровка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Крамаровка — село в Коломакском районе Харьковской области.